Natałka Połtawka – sztuka teatralna Iwana Kotlarewskiego
 Natałka Połtawka – opera Mykoły Łysenki
 Natałka Połtawka – film w reżyserii Iwana Kawaleridze
 Natałka Połtawka – film w reżyserii Rodiona Jefymenko